Djuphamn kan avse:  

 Djuphamn (Vässarö) – en hamn på Vässarö